Христофор Бреверн:
 Бреверн, Христофор Иванович (1782—1863) — тайный советник, Курляндский губернатор
 Бреверн, Христофор Логинович — Георгиевский кавалер (26 ноября 1819; № 3448; полковник).